Renbu ist:

 die Hanyu-Pinyin-Schreibung des chinesischen Namens (仁布县) des tibetischen Kreises Rinbung;
 die Hanyu-Pinyin-Schreibung des chinesischen Namens (仁布乡) der Gemeinde Rinbung im Kreis Rinbung des Autonomen Gebiets Tibet, siehe Rinbung (Gemeinde);
 eine verbreitete Falschschreibung von Rembu (斂夫), des Pseudonyms von Fujiwara Seika.